Владимиров, Виктор:
 Владимиров, Виктор Алексеевич (род. 1932) — контр-адмирал, доктор наук.
 Владимиров, Виктор Владимирович (1931—2002) — советский архитектор, теоретик градостроительства.
 Владимиров, Виктор Михайлович (1922—1995) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.